Imię i nazwisko Władimir Andriejew nosili lub noszą m.in.:
 Władimir Andriejew (1878-1940) – rosyjski szermierz, olimpijczyk z 1912
 Władimir Andriejew (ur. 1930) – radziecki i rosyjski aktor
 Władimir Andriejew (ur. 1945) – radziecki koszykarz, medalista olimpijski z 1968 
 Władimir Andriejew (ur. 1956) – radziecki lekkoatleta, skoczek wzwyż
 Władimir Andriejew (ur. 1958) – radziecki narciarz alpejski, trzykrotny olimpijczyk
 Władimir Andriejew (ur. 1966) – rosyjski lekkoatleta, chodziarz, medalista olimpijski z 2000